Martin Straka (né le  à Plzeň en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue en tant que centre ou ailier.

Carrière 

Straka est choisi au premier tour du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en 1992 ; il est le  au total par les Penguins de Pittsburgh. Il participe à 954 rencontres dans la LNH pour 257 buts et 460 passes. En 2008, il retourne jouer dans son pays pour l'équipe de sa ville natale, le HC Plzeň.

En 1998, au cours des Jeux olympiques d'hiver de Nagano, il est dans la sélection tchèque qui gagne la médaille d'or et 8 ans plus tard il fait encore partie de la sélection qui gagne le bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 de Turin. Il est également sacré champion du monde en 2005.

Il prend sa retraite en 2014.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|1990-1991 || HC Plzeň || Extraliga || 47 || 7 || 24 || 31 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 4 || 4 || 3 || 7 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 42 || 3 || 13 || 16 || 29 || 11 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 1993-1994 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 84 || 30 || 34 || 64 || 24 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1994-1995 || HC Plzeň || Extraliga || 19 || 10 || 11 || 21 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 31 || 4 || 12 || 16 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|1994-1995 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1995-1996 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 43 || 9 || 16 || 25 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Islanders de New York || LNH || 22 || 2 || 10 || 12 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Panthers de la Floride || LNH || 12 || 2 || 4 || 6 || 6 || 13 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 1996-1997 || Panthers de la Floride || LNH || 55 || 7 || 22 || 29 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 75 || 19 || 23 || 42 || 28 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1998-1999 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 80 || 35 || 48 || 83 || 26 || 13 || 6 || 9 || 15 || 6
|-
| 1999-2000 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 71 || 20 || 39 || 59 || 26 || 11 || 3 || 9 || 12 || 10
|-
| 2000-2001 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 82 || 27 || 68 || 95 || 38 || 18 || 5 || 8 || 13 || 8
|-
| 2001-2002 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 13 || 5 || 4 || 9 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 60 || 18 || 28 || 46 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 22 || 4 || 8 || 12 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Kings de Los Angeles || LNH || 32 || 6 || 8 || 14 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || HC Plzeň || Extraliga || 45 || 16 || 18 || 34 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Rangers de New York || LNH || 82 || 22 || 54 || 76 || 42 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2006-2007 || Rangers de New York || LNH || 77 || 29 || 41 || 70 || 24 || 10 || 2 || 8 || 10 || 2
|-
| 2007-2008 || Rangers de New York || LNH || 65 ||14 ||27 ||41 ||22 || 10 ||3 ||7 ||10 ||16
|-
| 2008-2009 || HC Plzeň|| Extraliga || 51 || 22 || 30 || 52 || 20 || 17 || 8 || 13 || 21 || 2
|-
| 2009-2010 || HC Plzeň|| Extraliga || 35 || 17 || 26 || 43 || 32 || 6 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2010-2011 || HC Plzeň|| Extraliga || 51|| 17|| 44|| 61|| 12 || 4|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2011-2012 || HC Plzeň|| Extraliga || 51|| 17|| 30|| 47|| 20|| 12|| 2|| 11|| 13|| 4
|-
| 2012-2013 || HC Plzeň|| Extraliga || 47 || 15 || 39 || 54 || 18 || 20 || 8 || 12 || 20 || 8
|-
| 2013-2014 || HC Plzeň|| Extraliga || 29 || 6 || 20 || 26 || 12 || 6 || 1 || 1 || 2|| 2

|954 ||257 ||460 ||717 ||360 ||106 ||26 ||44 ||70 ||52

|375 ||127 ||242 ||369 ||196 ||65 ||24 ||41 ||65 ||20

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1972
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur du HC Plzeň
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Rangers de New York
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion olympique tchèque
Champion olympique de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique tchèque
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey tchèque
Naissance à Plzeň
Naissance en Tchécoslovaquie